La saison 2008-2009 de 1. Bundesliga était la quarante-sixième édition de la première division allemande.

Lors de cette saison, le Bayern Munich a tenté de conserver son titre de champion d'Allemagne face aux dix-sept meilleurs clubs allemands lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.

Chacun des dix-huit clubs participant au championnat a été confronté à deux reprises aux dix-sept autres.

La Coupe Intertoto ayant vu sa dernière édition en 2008, seules cinq places étaient qualificatives pour les compétitions européennes, la sixième étant celle du vainqueur de la DFB-Pokal 2008-2009.

C'est le VfL Wolfsbourg qui a été sacré champion d'Allemagne pour la première fois de son histoire.

Les 18 clubs participants

Compétition

Pré-saison 

À l'orée de sa quarante-sixième édition, la 1. Bundesliga essaye de renouer avec le rayonnement qu'elle a connue dans les années 1990 sur la scène européenne. Après avoir chuté jusqu'à la cinquième place au classement UEFA (derrière la Ligue 1), les équipes allemandes sont à la relance pour tenter de mieux se faire voir au niveau continental.

Le Bayern Munich, qui n'a cédé le titre que trois fois les dix dernières années va essayer d'en conquérir un nouveau et également d'aller loin dans une Ligue des champions retrouvée. Mais la concurrence va être rude, le Schalke 04, le Hambourg SV, le Werder Brême ou encore le VfB Stuttgart sont autant de prétendants à la victoire dans un championnat qui n'a jamais été aussi ouvert.

Le Bayer Leverkusen, le VfL Wolfsbourg ou le Hertha Berlin qui ont joué les rôles d'arbitre l'an dernier, à défaut d'avoir pu jouer leur chance dans la course au titre, se voient bien venir modifier la hiérarchie.

Il reste bien sûr dans ce championnat ouvert une place pour les surprises, comme celles du Hanovre 96 et de l'Eintracht Francfort, clubs auteurs de bonnes saisons l'an passé, ou encore les promus. En dehors du champion de seconde Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach, et le troisième, le FC Cologne, de retour dans l'élite après respectivement un et trois ans d'absence, arrive le 1899 Hoffenheim, qui connaît sa deuxième promotion en deux ans, et qui jouait au huitième niveau il y a quinze ans. Le club détenu par le milliardaire Dietmar Hopp, qui y a joué enfant, recevra en janvier dans un nouveau stade de  places pour une municipalité de  habitants.

La Coupe de la ligue d'Allemagne habituellement organisée en début de saison entre six équipes, fut annulée du fait à la fois d'une congestion du calendrier, et d'une faible affluence, due notamment au niveau de rencontre de préparations proposé. La coupe a été réduite au format habituel des débuts de saison, celui de « supercoupe ». La rencontre proposée se déroula entre le Bayern Munich, champion en titre et vainqueur de la coupe, et le Borussia Dortmund, finaliste de la coupe. La rencontre a été remportée par le second.

Moments forts de la saison

Qualifications en coupes d'Europe 

À l'issue de la saison, les clubs placés aux deux premières places du championnat se sont qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des champions 2009-2010, le club arrivé troisième s'est quant à lui qualifié pour le tour de barrages de qualification pour non-champions de cette même Ligue des champions.

Alors que le vainqueur de la DFB-Pokal a pris la première des trois places en Ligue Europa 2009-2010, les deux autres places sont revenues au quatrième et au cinquième du championnat. Il est à noter que cette dernière place ne qualifiait que pour le troisième tour de qualification, et non pour les barrages comme les deux précédentes.

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les équipes à égalité de points, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Barrage 

À la fin de la saison, le  de 1. Bundesliga, l'Energie Cottbus, a affronté la troisième meilleure équipe de 2. Bundesliga, le FC Nuremberg, et a été relégué.

Bilan de la saison

Statistiques

Affluences

Meilleurs buteurs

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Allemagne de football
 2. Bundesliga 2008-2009
 3. Liga 2008-2009

Liens externes 
 (en) Allemagne RSSSF
 (en)/(de) Site officiel

2008-2009
Allemagne 2008-2009
Allemagne 2008-2009
Allemagne